Ашуров — еврейская (горско-бухарская) и узбекская фамилия. Женская форма — .

Известные носители 
 Ашуров, Ага Гаджи Аслан оглы (; 1880—1936) — азербайджанский член парламента АДР.
 Ашуров, Иргаш Ашурович (1917—1992) — советский и узбекский первый секретарь Андижанского областного комитета КП Узбекистана.
 Ашуров, Мирсаид (род. 1936) — таджикский советский горняк, депутат Верховного Совета СССР.
 Ашуров, Мухридин Ашурович (1950—2007) — российский военный деятель, генерал-лейтенант, Герой Российской Федерации.
 Ашуров, Мухсинжон Хуррамович (род. 1949) — учёный-физик, академик Академии Наук Республики Узбекистан.
 Ашуров, Нарзулла — тракторист 1-й Гала-Ассийской МТС Бухарской области, Герой Социалистического Труда.
 Ашуров, Нигмат (1904—1973) — советский председатель Верховного Совета Таджикской ССР.
 Ашуров, Сайфутдин — председатель колхоза имени Калинина Алтын-Кульского района Андижанской области, Герой Социалистического Труда.
 Ашуров, Танахум Рувимович (1890—1964) — музыкант, собиратель фольклорной музыки народов Северного Кавказа. 
 Ашуров, Умаржон Касимович (1902—1965) — советский государственный и политический деятель.
 Ашуров, Урумбай Ашурович (1903—1938) — советский первый секретарь ЦК КП(б) Таджикистана (1937).
 Ашуров, Шарифбай (1904—1982) — бригадир тракторно-полеводческой бригады колхоза имени Фрунзе Ленинабадского района Ленинабадской области, Герой Социалистического Труда.
 Ашуров, Юсуфджан (1907—1973) — звеньевой колхоза имени Молотова Ленинабадского района Ленинабадской области, Герой Социалистического Труда.

Женская форма фамилии

См. также

Примечания